Александр Михайлович Анисимов: Анисимов, Александр Михайлович (? — ?) — советский футболист.
 Анисимов, Александр Михайлович (род. 1947) — российский и белорусский дирижёр.